Мариинск — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Мариинск — город в Кемеровской области, административный центр Мариинского района.
 Мариинск — село в Шебалинском районе Республики Алтай.
 Мариинск — село в Селемджинском районе Амурской области.
 Мариинск — село в городском округе Ревда Свердловской области.

Железнодорожная станция 
 Мариинск — крупная станция Красноярской железной дороги.